Benoît Lesoimier (ur. 21 lutego 1983 w Saint-Lô) – francuski piłkarz grający na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem Stade Brestois 29.

Kariera Klubowa 

Stan na: 12 czerwca 2013 r.

Linki zewnętrzne 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze SM Caen
Piłkarze Clermont Foot
Piłkarze Troyes AC
Piłkarze Stade Brestois 29
Ludzie urodzeni w Saint-Lô
Urodzeni w 1983